Allassogonoporus är ett släkte av plattmaskar. Allassogonoporus ingår i familjen Allassogonoporidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Allassogonoporus